Charles Picqué (minister), Belgisch minister
 Charles Picqué (schilder), Belgisch schilder